San Arcadio puede referirse a dos santos cristianos:

 Arcadio de Mauritania, mártir del siglo IV.
 Arcadio de Bourges, obispo y santo.